Autopia ist ein Kofferwort (aus Auto und Utopie); es steht für  

 ein im Westen von Istanbul befindliches 120.000 m² großes Auto-Mall, siehe Autopia (Auto-Mall)
 eine belgische Organisation, die Carsharing mit Privatfahrzeugen betreibt, siehe Autopia (Belgien) 
 ein Projekt von Wolf Hilbertz